Bontoux est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Bontoux (1805-1892), sculpteur français ;
 Bertrand Bontoux (1967-), artiste lyrique français ;
 Félix Bontoux (1846-1906), homme politique français ;
 Paul Eugène Bontoux (1820-1904), industriel, banquier et homme politique.